Salto atlético es el nombre genérico de las siguientes pruebas atléticas de campo:

Salto de altura 
Salto de longitud
Salto con pértiga
Triple salto

Son una forma de ver el rendimiento de los atletas en las pruebas de salto.